Il doppio del torneo di tennis Caracas Challenger 2001, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Julian Knowle e Michael Kohlmann che hanno battuto in finale Tomas Behrend e Daniel Melo 7-5, 6-3.

Teste di serie 

 Julian Knowle /  Michael Kohlmann (Campioni)
 Brandon Coupe /  Justin Gimelstob (primo turno)

 Jaime Fillol /  Sergio Roitman (primo turno)
 Dennis van Scheppingen /  Lovro Zovko (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Caracas Challenger 2001